Hague (Suriname), een dorp en voormalige plantage in Suriname
 Hague (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Stephen Hague (1953), Amerikaans muziekproducent
 William Hague (1961), Brits politicus

Zie ook
 The Hague